Het Italiaanse woord voor de kleur wit, kan voorkomen in artikelen over b.v. gerechten, wijn, druivenrassen, kaas

 Bianco, een gemeente in de Italiaanse provincie Reggio Calabria (regio Calabrië) 
 Gino Bianco, een Braziliaans Formule 1-coureur
 Jacques Bianco, een Frans wielrenner
 Matt Bianco, een Britse popgroep